Минеральное — название населённых пунктов:

Россия 
 Минеральное — село в Яковлевском районе Приморского края.
 Минеральное — с 1944 по 1977 год название села Зебир-Юрт Надтеречного района Чечни.

Украина 
 Минеральное — посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области.
Минеральное — с 1945 по 1991 год название села Тисаашвань в Ужгородском районе Закарпатской области.

См. также 

 Минеральный